Thessalonike ist

 eine alternative Schreibweise der nordgriechischen Stadt Thessaloniki
 der Name der makedonischen Prinzessin, nach der diese Stadt benannt wurde: Thessalonike von Makedonien